Орлов Володимир, відомі носії:
 Орлов Володимир Вікторович (1936—2014) — російський радянський і російський прозаїк і сценарист
 Орлов Володимир Григорович (1882—1941) — російський контррозвідник і дійсний статський радник
 Орлов Володимир Олександрович (нар. 1933) — український радянський діяч, новатор виробництва і металургійного
 Орлов Володимир Олексійович (нар. 1975) — білоруський історик, есеїст i поет
 Орлов Володимир Павлович (1921—1999) — радянський державний і партійний діяч